Glückskatze steht für:

  Katze mit speziellem Fellmuster, siehe Schildpatt (Katze)
 Winkekatze, japanischer Glücksbringer, siehe Maneki-neko